Mohamed Seghir Boushaki (árabe: [محمد الصغير بوسحاقي]), (nacido el 27 de noviembre de 1869 en Thénia, provincia de Boumerdès, Kabylie, Argelia; muerto en 1959 en Thenia, Argelia) fue un político bereber argelino tras la conquista francesa de Argelia.

Presentación 
Mohamed Seghir Boushaki nació en 1869 en el pueblo de Thala Oufella (Kabyle: ⵟⵀⴰⵍⴰ O ⵓⴼⴻⵍⵍⴰ) llamado Soumâa (llamado árabe: الصومعة) debido a las ruinas de Benian ntâa Soumâa.

Esta antigua ciudadela bereber de Benian ntâa Soumâa fue construida por el rey Nubel cuando la región de Thenia era la capital de Kabylie y Mitidja en el norte de África durante la Antigüedad.

Las tierras que van desde Oued Boumerdès y Oued Meraldene en el oeste hasta Oued Isser al este del pueblo "Thala Oufella (Soumâa)" pertenecían a la tribu de "Aïth Aïcha" a la que Mohamed pertenecía Seghir Boushaki antes de la conquista francesa de Argelia.

Apenas dos años después del nacimiento de Mohamecd Seghir, toda Cabilia se unió a la "Revuelta de Mokrani" el 16 de marzo de 1871 para expulsar a las tropas coloniales francesas de la llanura y las alturas.

Después de la derrota de la hermandad de los Rahmaniyyah en este levantamiento de Kabyle, los líderes tribales fueron deportados a Nueva Caledonia, entre ellos Cheikh Boumerdassi y "Ahmed Ben Belkacem", el jefe de "Aïth Aïcha", cercano a Mohamed Seghir.

"Ahmed Ben Belkacem", nacido en 1837 e hijo de Ahmed, fue deportado con el "Número 18744".

Infancia 
Mohamed Seghir Boushaki creció en una familia numerosa donde su hermano mayor "Ali Boushaki" (1855-1965) fue su modelo.

Su padre, "Mohamed Boushaki" (1834-1889), conocido como "Moh Ouaâli" (en árabe: موح واعلي), fue uno de los supervivientes de la expedición francesa contra la ciudad de Dellys del 7 al 17 de mayo de 1844 y que había diezmado decenas de pueblos de Kabylie, incluido "Thala Oufella (Soumâa)".

Así, el abuelo de Mohamed Seghir, "Ali Boushaki" (1823-1846), que estaba casado con "Khdaouedj Dekkiche" de la aldea de Gueraïchene de Souk El-Had, fue uno de los mártires de Kabyle durante la lucha contra la conquista francesa de Kabylie, dejando su su hijo "Moh Ouaâli" quedó huérfano.

Completada la masacre de Jacques Leroy de Saint Arnaud y devastada la aldea de "Thala Oufella (Soumâa)", la abuela viuda "Khdaouedj Dekkiche" solo pudo conservar a su hijo "Moh Ouaâli" llevándolo con ella a sus padres en la aldea de Gueraïchene. (Árabe: إيقرعيشن) en Souk El-Had hasta su pubertad y la reconstrucción de su pueblo natal en la tribu "Aïth Aïcha".

Después de su regreso a "Thala Oufella" en 1852 a la edad de 18 años, "Mohamed Boushaki (Moh Ouaâli)" se casó con su primo "Aïcha Ishak-Boushaki" de la aldea de Meraldene, quien dio a luz a "Ali Boushaki" en 1855 y luego a "Mohamed Seghir Boushaki" en 1869.

Educación 

Mohamed Seghir Boushaki comenzó sus estudios coránicos en el Zawiya de Sidi Boushaki reconstruido en el pueblo de "Thala Oufella" cerca del mausoleo de su bisabuelo Sidi Boushaki (1394-1453), quien fue uno de los eruditos y teólogos bereberes antes de la llegada del Otomanos en Argelia.

Mientras tanto, la llanura del Paso de montaña de la tribu "Aïth Aïcha", al norte de la aldea "Thala Oufella", fue colonizada ya en 1871 por granjeros alsacianos y lorenses que vinieron de Francia para fundar la ciudad de Ménerville.

Así, de 1874 a 1881, Mohamed Seghir apacentaba los rebaños del pueblo con su hermano Ali y sus primos mientras continuaba su enseñanza musulmana en su pueblo natal.

Después de la creación de las oficinas árabes en Kabylie y el establecimiento de los registros del estado civil por el gobernador Louis Tirman, se atribuyeron nuevos patrónimos a las familias de la tribu "Aïth Aïcha" y se entregaron documentos de identidad a los aldeanos, lo que permitió a Mohamed Seghir Boushaki para continuar sus estudios en Zawiya de Sidi Boumerdassi y Zawiya de Sidi Amar Cherif, y también en Tizi Ouzou en la "Zawiya de Sheikh Mohand Ameziane" donde se familiarizó con muchos de los futuros notables de la Gran Cabilia.

Las profundas recitaciones y exégesis recibidas por Mohamed Seghir en el Tizi Ouzou Zawiyas, así como la asistencia mesurada de los colonos franceses, le permitieron anclar en la cultura bereber-árabe por un lado, y abrirse sobre el hecho consumado de la Presencia europea en la Cabilia de otra costa, dotándolo así del principal activo trilingüe para el seguimiento de su travesía política y social.

Trabajo 
Después de diez años de estudios islámicos en Gran Cabilia, Mohamed Seghir Boushaki se instaló en su aldea "Thala Oufella (Soumâa)" en 1891 y comenzó a trabajar en la agricultura y el comercio.

Se especializa en la arboricultura del algarrobo tejiendo una red profesional de recolección de algarrobos para la venta en el estado y para su procesamiento en goma de algarrobo y melaza de algarrobo.

Pronto obtuvo notables ganancias que le permitieron alquilar una casa en la colonia francesa de Ménerville (Thénia) colindante con "Oued Arbia" en la que contrajo matrimonio en 1898 a los 29 años con Fatma Cherifi, hija de una familia adinerada residente cerca de Zawiyet Sidi. Amar Cherif en Sidi Daoud junto al río Sebaou.

Mohamed Seghir transformó asiduamente la malla de recolección de algarroba en Kabylie en una red de alianzas entre aldeas por matrimonio en el antiguo departamento de Argel reagrupando las actuales wilayas de Argel, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Blida y Tipaza.

Aunque seguía siendo un ferviente partidario de la Tariqa sufí de Rahmaniyya, frecuentaba con frecuencia las dos mezquitas de Sidi M'hamed Bou Qobrine en Bounouh (Boghni) y Hamma (Argel), y tan pronto como tuvo su primer hijo en 1907, lo nombró "M'Hamed Boushaki" en memoria del teólogo kabyle .

Su intensa actividad comercial le permitió asistir a los mercados semanales de Kabylie donde se negociaban transacciones comerciales y acuerdos matrimoniales.

Primera Guerra Mundial 

Mohamed Seghir Boushaki perdió a su primera esposa "Fatma Cherifi" en 1914 poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial cuando había cumplido los 45 años, dejándolo varios niños huérfanos a su cargo y responsabilidad.

Luego se volvió a casar rápidamente con "Khdaouedj Tafat Bouzid" del pueblo "Aïth Thafath" en Chabet el Ameur, quien se hizo cargo de los huérfanos y luego le dio a luz a varios otros niños pequeños.

El colonial francés, rodeado por las tropas alemanas y Stormtrooper, apeló a los jóvenes argelinos en las filas de su ejército en la metrópoli con la promesa de darles a cambio más derechos ciudadanos en Argelia y por qué no la independencia total.

Varios kabyles jóvenes de Khachna y Great Kabylie fueron reclutados en el frente francés en Europa, entre ellos parientes cercanos de Mohamed Seghir.

Uno de estos soldados kabyle es el hijo de su hermano "Ali Boushaki", su sobrino Abderrahmane Boushaki que fue cabo en el "1er regimiento de francotiradores argelinos" de 1914 a 1918.

Las distinciones y condecoraciones tras el regreso del sobrino Abderrahmane Boushaki mutilado de Francia le dieron a él, a su familia y a su tribu, una creciente notoriedad en la administración colonial francesa en Argelia a partir de 1918.

Camino militante 

Mohamed Seghir Boushaki comenzó su carrera militante en la política como parte de la administración colonial francesa a partir de 1918..

La estrategia política de Mohamed Seghir fue no trasladarse a Argel para residir allí porque la línea ferroviaria que conectaba Tizi Ouzou con Argel se había completado en 1888 después de que la que unía Bouira con Argel había sido inaugurada previamente en 1886.

Con 49 años al final de la Primera Guerra Mundial y cerca de diez hijos a su cargo y responsabilidad, Mohamed Seghir no podía aventurarse a vivir en el microcosmos de Argel arriesgándose a olvidarse de sí mismo y a disolverse en los detalles de la vida de la ciudad colonial lejos de la realidad. las expectativas de los aldeanos de Cabilia se posaron en las alturas de sus montañas y contemplaron a los colonos europeos que les robaban sus tierras cultivables y sus pastos.

El nuevo estatus privilegiado de su sobrino Abderrahmane Boushaki como veterano permitió al "Arco de Aïth Aïcha" reconstruir el "Zawiya de Sidi Boushaki", destruido en 1844 en el pueblo de "Thala Oufella (Soumâa)", con una oración. habitación, una escuela coránica, un sótano con pozo y una casa para el maestro del Corán. Un arquitecto francés había diseñado el Zawiya del pueblo en estilo bereber-morisco.

La llegada del rico panadero "Mohamed Naïth Saïdi" de la región de Larbaâ Nath Irathen para instalarse en la ciudad colonial de Ménerville (Thenia) fue un punto de inflexión decisivo en la zona de "Aïth Aïcha", pues se casó con una prima de Mohamed Seghir Boushaki, Y construyó todo un distrito de estilo morisco en el centro del cual se construyó una primera mezquita en la Baja Cabilia después de la colonización francesa.

Siguió la llegada sucesiva de muchas familias cabilias de Djurdjura, como "Redjouani" y "Djennadi", para establecerse entre los colonos europeos en Ménerville (Thenia) y promover así el surgimiento de una conciencia nacionalista a medio camino entre Tizi Ouzou y Argel.

Ley Jonnart 

La consagración del proceso de reapropiación del espacio público, institucional y social en Cabilia por parte de los habitantes originarios encontró una infracción legal a través de la Ley Jonnart proclamada el 4 de febrero de 1919 por Charles Jonnart y que permitía a los argelinos elegir y ser elegidos para las asambleas municipales.

Así, las primeras elecciones municipales de la posguerra tuvieron lugar en Argelia el 30 de noviembre de 1919, en las que participaron Mohamed Seghir Boushaki y Emir Khaled.

La lucha de Mohamed Seghir después de 1919 gira en torno a la lucha por la legalidad colonial, sin dejar de ser hostil a la naturalización, pero también luchando por la igualdad entre los nativos argelinos y los colonizadores franceses en un contexto muy difícil.

La elección de Alcalde de Ménerville (Thenia) y sus diputados tuvo lugar el domingo 7 de diciembre de 1919, en las elecciones del Municipio donde "César Boniface" como alcalde, y sus diputados "Auguste Schneider", "Georges Egrot" y "Samuel Juvin ", fueron elegidos todos con 23 votos de un total de 24 votantes.

Mohamed Seghir fue elegido concejal en representación del Douar de "Thala Oufella (Soumâa)" en el municipio de Ménerville dentro del equipo "César Boniface" durante 5 años desde 1920 hasta 1925.

Varios otros concejales argelinos se sentaron en el Ayuntamiento de Ménerville junto a Mohamed Seghir y representaron a sus respectivos Douars que rodeaban la ciudad colonial.

Entrismo 

Ya en 1920, Mohamed Seghir Boushaki con Emir Khaled integraron la estrategia política de atrincheramiento en el aparato administrativo y la esfera cultural colonial, dotados de la inmunidad electiva que les permitía viajar sin obstáculos por el Departamento de Argel para encontrarse con las élites nacionalistas de todos los países. bordes.

Este entablamento electoral permitió a Mohamed Seghir beneficiarse de varios privilegios del cargo de concejal municipal, como obtener una concesión para operar un terreno agrícola de 70 hectáreas ubicado al sureste de la ciudad de Merverville en el flanco del pueblo "Thala Oufella (Soumâa) "ya poca distancia de Oued Isser.

El "Emir Khaled" aprovechó este entrismo e infiltración para visitar también los pueblos y aldeas del Departamento de Argel, ya que su abuelo el Emir Abdelkader también solía predicar a los argelinos más derechos que los otorgados por la Ley Jonnart.

Una abundante actividad política de Mohamed Seghir con el emir Khaled continuó hasta el exilio de este último en 1923 por parte de la administración colonial hacia Egipto para tratar de moderar el ímpetu emancipatorio argelino y kabyle.

En 1924, Mohamed Seghir obtuvo un permiso para abrir un "Moorish Café" en el centro de Ménerville con vistas a la bulliciosa Avenue de la Republique, donde su hijo M'Hamed Boushaki (1907-1995) fue a trabajar con sus hermanos hasta el estallido del argelino revolución independentista el 1 de noviembre de 1954.

Poco a poco Mohamed Seghir se incorporó al juego político colonial y empezó a posicionar a sus primos y parientes en puestos administrativos y de servicios en el "Cantón de Alma (Boudouaou)" y en Argel con el fin de reforzar la presencia de Kabyle en la capital de su país. tierra ancestral despojada.

Sufismo 

Sin embargo, Mohamed Seghir Boushaki no rompió sus lazos espirituales y familiares con los seguidores de Zawiyas Rahmaniyya de Tizi Ouzou, quienes lo visitaban con frecuencia en su casa en Ménerville, se dirigían a su "Moorish Café" durante sus movimientos y se sentaban como él en el 27º círculo electoral de Tizi Ouzou como él en el 29º distrito electoral de Alma (Boudouaou).

Durante las fiestas religiosas, los convoyes de pie humano de Kabyle Sufis unieron los pueblos de "Aïth Aïcha" con los de "Aïth Guechtoula" de Boghni con salmodías, recitaciones y entonaciones a lo largo de la ruta de unos 40 km.

Los peregrinos y discípulos de Kabyle partieron de Zawiyet Sidi Boushaki para llegar a Bounouh Zaouiya para celebrar el Mawlid cada año.

Mohamed Seghir luego construyó una casa de pasajeros voluntarios en "Thala Oufella (Soumâa)" para dar la bienvenida a estos discípulos sufíes durante sus viajes religiosos.

Anteriormente había enviado a su hijo "M'Hamed Boushaki", así como a sus otros hermanos, a estudiar en el "Boumerdassi Zawiya" al sur de Tidjelabine.

Mientras tanto, su hermano mayor "Ali Boushaki" (1855-1965) había tomado una ruta teológica para convertirse en uno de los muftis de la Baja Kabylie según el rito Maliki y fue nombrado Mokaddem de la tarika Rahmaniyya en la región entre La Mitidja y Djurdjura. , así como su posición como Imán de la predicación en la Mezquita de Ménerville.

Cabildeo 

El concejal Mohamed Seghir Boushaki se destacó de 1920 a 1925 en el cabildeo político, social y religioso durante su primer mandato político tras la promulgación de la Ley Jonnart.

Así Mohamed Seghir movilizó el ardor de muchos concejales argelinos para la elaboración y firma de la "Petición núm. 30" de 18 de julio de 1920, donde protestó con varios de sus colegas ante el Senado contra las disposiciones de un proyecto de ley presentado en la Cámara por el Gobierno francés sobre la regulación del sistema Indigénat en Argelia y la adhesión de los argelinos de origen a los derechos políticos.

Esta "Petición nº 30" de Mohamed Seghir y sus asociados fue examinada por el entonces senador de las Landas que era Charles Cadilhon como relator de la sesión del Senado de la Tercera República Francesa.

Mohamed Seghir había estudiado a fondo los mecanismos de toma de decisiones de las resoluciones de las Comisiones de Peticiones en virtud del artículo 100 del Reglamento del Senado francés que estipulaba que cualquier senador podía solicitar el informe en sesión pública de una petición cualquiera que fuera la clasificación que el Comisión le ha asignado a petición suya, dirigida por escrito al Presidente del Senado, para que este informe sea presentado en la sesión del Senado. Transcurrido el plazo prescrito para la tramitación de una petición, las resoluciones del Comité serán definitivas respecto de las peticiones que no deban ser objeto de informe público y se mencionarán en el Journal officiel de la République française.

Así surgió la "Petición No. 30" y fue discutida a fondo antes de ser publicada en el Diario Oficial del 20 de mayo de 1921.

Fue el "Senado de la Tercera República" el que debatió esta petición bajo la presidencia de Léon Bourgeois.

Términos de la oficina

Bibliografía

Véase también 
 Lista de Argelinos
 Elecciones municipales argelinas de 1919
 Petición de Derechos Políticos de Argelia de 1920

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web "www.thenia.net" sobre Thénia
 Primer sitio web "http://menerville.free.fr" sobre "Ménerville y Thénia" antes de 1962
 Segundo sitio web "http://menerville2.free.fr" sobre "Ménerville y Thénia" antes de 1962

Portales 

Nacidos en 1869
Personas de Thenia
Fallecidos en 1959
Fallecidos en Thenia
Fallecidos en Argelia
Argelinos
Cabileños
Bereberes
Sufíes
Familia Boushaki
Políticos de Argelia del siglo XX
Nacionalismo en Argelia
Guerra de Argelia
Nacidos en Thenia